Polska Wieś [] ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Polska Wieś (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1928 Polschendorf, 1928 bis 1945 Stangenwalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Polska Wieś (Kłecko), Dorf im Powiat Gnieżnieński
 Polska Wieś (Pobiedziska), Dorf im Powiat Poznański
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Polska Wieś (Wołów), untergegangenes Dorf im Powiat Wołowski, bis 1945 Polnischdorf, Kreis Wohlau, Schlesien